Golden Girl steht für:
 Golden Girl, eine Auszeichnung für die beste U21-Fußballspielerin des Jahres in Europa
 Golden Girl (1951), US-amerikanischer Film von Lloyd Bacon
 Golden Girl (2001), französischer Fernsehfilm von Vincent Champagniac  

Siehe auch:
 Golden Girls,  US-amerikanische Sitcom (1985–1992)